Гольдфейн, Гольдфайн, Голдфейн () — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Гольдфейн, Дэвид (род. 1959) — американский генерал, начальник штаба ВВС США.
 Гольдфейн, Пинхас (Пауль Годвин; 1902—1982) — немецкий скрипач и аранжировщик.